Лупче (губа) — залив Белого моря.
 Лупче (озеро) — озеро в Кандалакшском районе Мурманской области.

См. также 
 Лупче-Савино